Ямато Такэру ( — «силач из народности ямато», годы жизни — предположительно 82 — 113) — синтоистское божество, легендарный герой-полководец в японской мифологии. Сын императора Кэйко. Расширитель владений яматского трона. Покорил страну кумасо на острове Кюсю и племена эмиси восточного Хонсю. Главный персонаж многих народных легенд центральной Японии, олицетворение идеального японского военного деятеля древности.

Легендарная биография 
Согласно мифической периодизации японских старинных хроник «Записи о деяниях древности» и «Анналы Японии», Ямато Такэру родился около 82 года. Он был сыном императора Кэйко. Ямато Такэру имел очень крутой нрав. В юности он убил своего старшего брата. Отец боялся сына, а потому держал подальше от себя, постоянно отправляя в боевые походы.

В 97 году, когда Ямато Такэру было 16 лет, он возглавил поход на западный остров Кюсю против страны племени кумасо. Переодевшись в девичьи одежды своей тётки, принц обманул и убил главного силача, своего противника Кумасо Такэру. От него юноша получил имя Ямато Такэру — «яматский силач». После покорения кумасо принц отправился домой и по дороге завоевал край Идзумо. Он победил Идзумо Такэру и заставил местных божеств гор, рек и протоков признать верховенство Императорского дома Ямато.

В 110 году, после возвращения Ямато Такэру в столицу, император Кэйко приказал ему покорить восточные земли Хонсю. Принц отправился в храм Исэ, где получил от тётки божественный меч и огниво. После этого он сел в лодку и поплыл на восток.

В краю Сагами местный вождь поджёг поле, на котором находился Такэру. Принц скосил траву вокруг себя божественным мечом и, взяв огниво, развёл встречный огонь, который обернулся против войск врага. Покорив Сагами, он решил отправиться морем на север.

В проливе Урага местный морской бог попытался убить Такэру. Тогда любимая девушка принца, Ото Татибана, спасла его, принеся себя в жертву, для чего бросилась в море.

После завоевания северо-востока Хонсю, Ямато Такэру возвращался домой через землю Овари. В местности Ацута он сошёлся с девушкой Миядзу, которой оставил свой божественный меч. По её просьбе принц вышел на поединок со злым божеством горы Ибуки, но, не распознав его, получил смертельное ранение. В 113 году, на пути в столицу, Ямато Такэру остановился в местности Нобоно в крае Исэ, где и скончался от ран. После смерти его душа обернулась белой птицей (сиратори), которая улетела на запад. Сын покойного принца впоследствии взошёл на японский престол под именем императора Тюая.

По мнению новейших историков, Ямато Такэру — это собирательный образ. Его прототипами были несколько полководцев, живших между IV и VII веками, в период становления и роста древнеяпонского государства Ямато.

Родословная

Примечания

Ссылки 
  Сказание о Ямато Такеру.
  Хронология жизни Ямато Такеру.

Персоналии по алфавиту
Члены императорского дома Японии
Родившиеся в I веке
Умершие во II веке
Японская мифология
Японские божества
Обожествлённые люди